«Девушка из стали» (, ) — гонконгский фильм режиссёра , вышедший в 1970 году.

Сюжет 

Семья Фан убита двумя людьми. Одну из девочек, Фан Инци, спас и вырастил друг семьи. Спустя двадцать лет друг семьи рассказывает девушке о гибели её родни. На пути мести госпожа Фан встречает Короля нищих Цинь Шанъи, и вместе с кланом нищих они расправляются с убийцами семьи девушки.

В ролях

Реакция 
Отклики кинокритиков на фильм варьируются, в основном, от негативных до нейтральных. Уилл Коуф с Silver Emulsion Reviews пишет, что фильм «шаблонный, банальный и без особого выделения его среди большого количества фильмов про месть фехтовальщиков». Борис Хохлов, представляющий русскоязычный сайт про китайское кино, HKCinema.ru, отзывается о картине чуть более позитивно, заявляя, что «это крепкий проект, но исполнен он, тем не менее, довольно механистично».

Примечания

См. также 

 Выпей со мной
 Фильмография Джеки Чана

Ссылки 

   
 «Девушка из стали» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы Гонконга 1970 года
Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы о боевых искусствах